Gemeinderaum steht für
 Gemeinderaum (Kommune), kommunaler Versammlungsraum
 Gemeindezentrum (Religion), Versammlungsraum einer Religionsgemeinschaft